Костры — название населённых пунктов:

Россия 
 Костры — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Костры — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.